

Chronologische Liste

Siehe auch 
Taiwan, Liste chinesischer Schriftsteller.

Taiwanisch
!Schriftsteller, Taiwanisch
!Schriftsteller